

Бухма — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Бухма — річка у Кіровській області та Удмуртії, права притока Полома